Cet article présente les personnages de la série télévisée Harper's Island.

Survivants

Abby Mills 
Abby Mills est interprétée par Elaine Cassidy.

Sur Harper's Island, une île à quelques kilomètres de la côte de la ville de Seattle, une communauté est dérangée par les meurtres sordides de John Wakefield (Callum Keith Rennie). L'homme a tué six personnes puis les a pendu à un arbre. Parmi ces six victimes, il y avait entre autres la mère d'Abby Mills. Son père, le shérif Charlie Mills (Jim Beaver), perd le contrôle d'Abby après le décès de sa mère et l'expédie chez sa grand-mère à Los Angeles, en Californie, sans même lui laisser le temps de faire ses adieux à son petit-ami, Jimmy Mance (CJ Thomason). Elle réussit à devenir une écrivaine et garde le contact avec son ami d'enfance, Henry Dunn (Christopher Gorham), qui venait chaque été sur l'île. Ce dernier projette de se marier avec Trish Wellington (Katie Cassidy), une riche héritière d'un expert en immobilier. La jeune femme revient donc sur l'île, sept ans plus tard, pour le mariage d'Henry Dunn, en essayant d'oublier le passé tragique de cet endroit. Mais son retour sur Harper's island semble engendrer une deuxième tuerie, cette fois-ci plus sanglante qu'il y a sept ans, ce qui laisse plusieurs personnages suspecter qu'Abby Mills soit la cause des meurtres. 

Tout au long de la série, Abby est témoin de plusieurs meurtres :
 À la fin de l'épisode 5, lors de la répétition du mariage de Henry et Trish, on demande à Abby d'actionner l'interrupteur pour allumer chandelier de l'église. Alors qu'elle l'enclenche, le chandelier ne s'éclaire pas, mais une grande lame tombe sur Thomas Wellington (Richard Burgi), qui meurt. 
 À la fin de l'épisode 10, Abby reçoit un message lui demandant de retourner à sa chambre au Candlewick Inn. En arrivant là-bas, convaincue que son père est le tueur, elle le retrouve debout devant une fenêtre dans sa chambre. Le shérif Mills convainc Abby de tuer le véritable assassin, John Wakefield. On peut observer que le shérif Mills a les mains attachées, et juste au moment où il dit à Abby qu'il l'aime, on peut voir une corde attachée à son cou qui lui fait traverser la fenêtre. Cette corde était reliée à la voiture de l'assassin, qui en la démarrant tue le shérif. Abby fonce à l'extérieur du Candlewick Inn où elle voit son père pendu. 
 Lors de l'épisode 11, Chloé Carter (Cameron Richardson) disparaît de l'église où la plupart des survivants se sont retrouvés. Le fiancé de Chloé, Cal Vandeusen (Adam Campbell), se joint à Abby et Henry pour retrouver Chloé. Alors qu'ils se retrouvent en forêt, Henry et Abby se séparent de Cal pour poursuivre l'assassin. De son côté, Cal trouve Chloé dans un égout et arrive à la sortir de là. Dans un moment de soulagement, Cal exprime son amour à Chloé et la demande en mariage. Le tueur les surprend et arrive à les coincer sur un pont bloqué par une clôture. Alors que Cal attaque le tueur pour laisser Chloé escalader la clôture, il se fait poignarder et lancer par-dessus la rambarde du pont. Plus loin, Henry et Abby voient au loin Chloé faire face au tueur. Cette dernière enjambe la rambarde et se jette dans le vide, pour rejoindre le corps sans vie de son fiancé.  
 Dans l'épisode final, Abby est témoin du meurtre de John Wakefield, commis par Henry Dunn.

Le dernier meurtre sur Harper's Island est commis par Abby Mills. Seule sur l'île avec Jimmy Mance et Henry Dunn, elle se fait attraper par ce dernier. Jimmy surgit et se jette sur Henry pour l'entraîner en bas d'une colline avec lui. Ils atterrissent tous deux sur une plage rocheuse. Abby retrouve Jimmy au sol et découvre qu'il est blessé à la tête. Pendant ce temps, Henry s'approche d'elle. Abby aperçoit l'arme d'Henry, qui est tombée à côté de Jimmy. Aussitôt, elle la ramasse et la plante dans le ventre d'Henry, qui meurt. Peu de temps après, les gardes-côtes viennent les sauver et les ramènent sur la terre ferme.

Jimmy Mance 
Jimmy Mance est interprété par C.J. Thomason. 

Jimmy Mance est un pêcheur local et ami d'Abby. Il est heureux que le mariage Wellington-Dunn soit organisé sur l'île car cela lui permet de revoir Abby dont il était amoureux. À plusieurs reprises, il manque de se faire tuer. Il est épargné par Wakefield car le shérif Mills a donné sa vie pour le sauver. Lorsque les survivants trouvent un dossier sur lui dans la maison du shérif, ils le soupçonnent d'être le complice de Wakefield. Lorsque Henry se révèle être le tueur, il séquestre Jimmy pour le forcer à signer des aveux en menaçant de s'en prendre à Abby. Il parvient cependant à se libérer et se bat contre Henry. Ce dernier est finalement tué par Abby. Jimmy quitte alors l’île avec Abby.

Shea Allen 

Shea Allen est interprétée par Gina Holden.

Shea est la grande sœur de Trish et la femme de Richard. Shea et sa fille s'échappent de l'île sur un petit bateau à moteur, en laissant les autres derrière.

Madison Allen 
Madison Allen est interprétée par Cassandra Sawtell.

Madison est la fille de Shea et Richard. Elle est enlevée par Wakefield avant d'être retrouvée par Abby. Madison s'enfuit avec sa mère sur un bateau avec l'aide de Sully.

Victimes 
Les victimes sont classées de la plus récente à la plus ancienne.

Henry Dunn 

Henry Dunn est interprété par Christopher Gorham.

Henry se rend sur Harper's Island avec Trish pour leur mariage. Henry se révèle être le fils de John Wakefield, dont il est le complice, et le demi-frère d'Abby. Sur l'île, il a tué Ben Wellington, le révérend Fain, Hunter Jennings, Thomas Wellington, Richard Allen, Malcolm Ross, JD Dunn, Katherine Wellington, Trish Wellington, Christopher « Sully » Sullivan, et enfin John Wakefield. Ses motivations pour les différents meurtres se révèle être son obsession pour Abby ; lorsqu'ils étaient enfant, Abby lui a dit qu'elle souhaitait vivre sur l'île avec lui pour toujours. Croyant malgré tout qu'Abby partage son rêve, il lui permet de dire au revoir à Jimmy, à qui elle donne un clou en l’embrassant pour lui permettre de se libérer. Henry s'en prend à elle quand elle le rejette, mais Jimmy, qui a réussi à se libérer, l'attaque pour protéger Abby. Abby poignarde finalement Henry lorsque ce dernière arrive par derrière, tandis qu'elle était à genoux à côté de Jimmy. Ses derniers mots sont « Abby… Je t'aime. ».

John Wakefield 

John Wakefield est interprété par Callum Keith Rennie. 

John a assassiné six personnages sept ans plus tôt, dont la mère d'Abby. Après les meurtres, tout le monde croit que le shérif Charlie Mills a tué Wakefield, mais il se révèle être en vie. Sur l'île, il tue Marty Dunn, Kelly Seaver, Lucy Daramour, l'adjoint Garrett, Cole Harkin, Beth Barrington, l'officier Riggens, l'officier Coulter, Maggie Krell, le shérif Charlie Mills, Nikki Bolton, Shane Pierce, l'adjoint Lillis, Cal VanDeusen et Danny Brooks. Les motivations de Wakefield restent floues. Wakefield avait une relation amoureuse avec la mère d'Abby, avec qui il a eu un enfant, Henry. Ce dernier le trahit lorsqu'il le poignarde à la place d'Abby.

Christopher « Sully » Sullivan 
Christopher « Sully » Sullivan est interprété par Matt Barr.

Sully est le meilleur ami de Henry. Il tente de draguer Chloé mais sans succès. Il oublie par inadvertance de sauver Cal lorsqu'il est pris au piège dans une corde. Cal prend alors sa revanche sur Sully en lui jetant des plumes lorsqu'il est enduit de miel dans une station thermale. Lorsqu'il est à la recherche d'un voilier avec Cal, il le sauve en lui enlevant la balle qu'il s'est pris par Wakefield. Plus tard, il aide Shea et Madison à quitter l'île avec un bateau à moteur trouvé dans un hangar. Il est ensuite rejoint par Henry qui lui demande de l’aide pour retrouver Trish. Henry le poignarde dans la forêt après lui avoir avoué tous ses meurtres et annoncé qu'il est le fils de Wakefield.

Patricia « Trish » Wellington 

Patricia « Trish » Wellington est interprétée par Katie Cassidy.

Trish se rend sur Harper's Island avec Henry pour leur mariage (mariage que son père désapprouve). Elle échappe de peu à la mort : lorsqu'elle est en apnée, la bâche de la piscine se referme sur elle mais Richard parvient à la sauver en lui faisant du bouche à bouche. Cependant, lorsque Trish est pourchassée par Wakefield, elle se jette sur Henry qui lui révèle qu'il est le complice de Wakefield. Trish tente de fuir mais il l'attrape et la poignarde. Elle meurt alors dans les bras de son fiancé.

Danny Brooks 
Danny Brooks est interprété par Brandon Jay McLaren.

Danny est un garçon d'honneur et l'un des meilleurs amis de Henry. Il est tué lors d'un combat avec Wakefield, après que ce dernier se soit échappé de sa cellule, la tête empalée sur un porte-mémo.

Chloé Carter 

Chloé Carter est interprétée par Cameron Richardson.

Chloé Carter est l'une des demoiselles d'honneur de Trish et la petite-amie de Cal. Lorsque Cal, venu à son secours, lui propose le mariage, elle accepte. Ils se retrouvent cependant piégés par Wakefield dans une impasse au milieu d'un pont. Cal tente de tenir Chloé hors de portée de Wakefield mais il est poignardé et jeté dans la rivière. Chloé décide alors de se jeter du pont.

Cal Vandeusen 
Cal Vandeusen est interprété par Adam Campbell.

Cal est un médecin d'origine britannique et le petit-ami de Chloé. Il a acheté une bague de fiançailles pour Chloé et lui donne lorsque John Wakefield attaque le bar. Il fait sa demande de mariage peu avant d'être tué par Wakefield, en tentant de sauver Chloé. Son corps est ensuite jeté du haut d'un pont dans la rivière.

Adjoint Patrick Lillis 
L'adjoint Patrick Lillis est interprété par Nicholas Carella.

L'adjoint est retrouvé dans l’église, égorgé par Wakefield.

Shane Pierce 
Shane Pierce est interprété par Ben Cotton. 

Shane enlève J.D. après la mort de Kelly, pensant qu'il est responsable de sa mort. Il est tué par Wakefield alors qu'il se trouve dans le bar avec les autres survivants.

Nikki Bolton 
Nikki Bolton est interprétée par Ali Liebert. 

Nikki a découvert le corps de Kelly pendu à une corde chez elle. Elle est tuée par Wakefield alors qu'elle se trouve dans le bar avec les autres survivants.

Shérif Charlie Mills 
Le Shérif Charlie Mills est interprété par Jim Beaver.

Le shérif est le père d'Abby. Il prétend avoir tué John Wakefield il y a sept ans, après que ce dernier a assassiné sa femme Sarah. Il est pendu sous les yeux de sa fille, après avoir passé un accord avec Wakefield : sa vie contre celle de Jimmy.

Maggie Krell 
Maggie Krell est interprétée par Beverly Elliott.

Maggie, qui gère l'hôtel, s'est occupée du mariage de Trish et Henry. Elle est pendue par Wakefield.

Officier Tyra Coulter 
Officier Tyra Coulter est interprétée par Julia Anderson.

Tyra est venue sur l'île en hydravion avec Darryl pour ramener J.D. sur le continent à la suite du meurtre de Thomas. Elle est abattue à son arrivée.

Officier Darryl Riggens 
Officier Darryl Riggens est interprété par Michael Rogers.

Darryl est venu sur l'île en hydravion avec Tyra pour ramener J.D. sur le continent à la suite du meurtre de Thomas. Il est abattu à son arrivée.

Katherine Wellington 
Katherine Wellington est interprétée par Claudette Mink.

Katherine est la femme de Thomas, qu'elle trompe avec Richard. Elle est retrouvée morte, poignardée dans le dos avec un sécateur.

Beth Barrington 
Beth Barrington est interprétée par Amber Borycki.

Beth est une demoiselle d'honneur de Trish. Le corps de Beth est découvert par Danny dans un tunnel sous l'hôtel, coupé en deux par Wakefield.

J.D. Dunn 
J.D. Dunn est interprété par Dean Chekvala. 

J.D. est le frère de Henry. Il se fait enlever par Shane lorsque ce dernier pense que J.D. a tué Kelly. Il est cependant sauvé par Abby et son père. Soupçonné d'être l’auteur des meurtres, il est emprisonné par le shérif Mills. Il arrive cependant à se libérer mais sera à son tour tué, éventré par le tueur.

Cole Harkin 
Cole Harkin est interprété par Dean Wray. 

Cole était un des adjoints du shérif Mills. Il a été défiguré à la suite de l'explosion d'un bateau. Il se fait tirer dessus avec des flèches, dont une en plein cœur.

Adjoint Garrett 
Député Garrett est interprété par Aaron Pearl.

L'adjoint Garrett se fait tirer dessus alors qu'il est au commissariat où Shane et J.D. sont enfermés.

Malcolm Ross 
Malcolm Ross est interprété par Chris Gauthier.

Malcolm a assisté à la mort accidentelle de Joel, alors que ce dernier devait cacher un sac de billets de banque. Lorsque Sully et Danny découvrent que Malcolm a l'argent, il brûle l'argent dans un four crématoire et se fait tuer.

Richard Allen 
Richard Allen est interprété par David Lewis.

Richard est le mari de Shea avec qui il a une fille, Madison. Sur l'île, il a eu une aventure avec Katherine, pour se venger de Thomas, pour qui il travaille depuis treize ans. Il est alors soupçonné du meurtre de Thomas mais alors qu'il téléphone à son avocat, il se fait harponner par derrière.

Thomas Wellington 
Thomas Wellington est interprété par Richard Burgi. 

Thomas est le père de Trish et désapprouve le mariage de sa fille. Il a alors fait venir Hunter, l'ex petit-ami de sa fille, sur l'île. Lorsque Hunter menace de tout raconter, Thomas paie son silence. Sa fille lui avouera que Katherine a une liaison avec Richard. Thomas meurt lors de la répétition du mariage par une lame cachée dans un lustre qui lui ouvre le crâne.

Joel Booth 
Joel Booth est interprété par Sean Rogerson.

Lorsque Henry et ses témoins, dont Joel fait partie, trouvent un sac rempli de billets de banque, Joel est chargé de cacher l'argent dans la forêt. Cependant, lorsque Malcolm le suit pour assurer ses arrières, il prend peur et se tire une balle dans la cuisse par accident. Il meurt d'une hémorragie.

Hunter Jennings 
Hunter Jennings est interprété par Victor Webster. 

Hunter était le petit-ami de Trish. Il est venu sur Harper's Island pour reconquérir Trish. Il est venu à la demande de Thomas Wellington, le père de Trish, et menace ce dernier de tout raconter à sa fille s'il ne lui donne pas . Après avoir reçu le chèque, il quitte l'île en jet mais tombe en panne. Lorsqu'il ouvre le moteur, une carabine lui tire dessus.

Lucy Daramour 
Lucy Daramour est interprétée par Sarah Smyth. 

Lucy est une amie de Trish. Alors qu'elle était à la recherche de son chien, elle tombe dans un trou creusé par le tueur, et se fait brûler vive par de l'essence et une allumette jetée par le tueur.

Kelly Seaver 
Kelly Seaver est interprétée par Anna Mae Routledge. 

Comme Abby, sa mère s'est fait tuer par John Wakefield. Abby lui avait proposé de vivre avec elle à Los Angeles, mais elle est retrouvée pendue dans sa maison.

Révérend Fain 
Révérend Fain est interprété par Terrence Kelly. 

Le révérend se fait prendre le pied dans un piège qui le maintient en l’air par une corde, avant de se faire décapiter. Son corps est retrouvé par le shérif, découpé en morceaux.

Marty Dunn 

Marty Dunn est interprété par Harry Hamlin. 

Marty est l'oncle de Henry. Il se fait couper en deux par une machette.

Ben Wellington 
Ben Wellington est interprété par Clint Carleton. 

Ben est le cousin de Trish. Il est le premier mort, attaché sous le bateau avec un masque et une bouteille de plongée. Il est tué par les pales lorsque le bateau démarre et se dirige vers l'île.

Autres personnages

Docteur Ike Campbell 
Docteur Ike Campbell est interprété par Jay Brazeau. Il apparaît dans les épisodes 3, 6 et 7.

Il fait probablement partie de la « poignée d'habitants » mentionnée par l'agent du FBI Hanson comme ayant survécu à la tuerie.

Karena Fox 
Karena Fox est interprétée par Chilton Crane. Elle apparaît dans l'épisode 4.

Karena est voyante et elle est sollicitée pour l’enterrement de vie de jeune fille de Trish. Elle fait probablement partie de la « poignée d'habitants » mentionnée par l'agent du FBI Hanson comme ayant survécu à la tuerie.

Robin Matthews 
Robin Matthews est interprété par Melanie Merkosky. Elle apparaît dans l'épisode 4.

Elle a fait croire à sa propre mort et a pu s'enfuir de l'île.

Sarah Mills 
Sarah Mills est interprétée par Sarah-Jane Redmond. Elle apparaît dans les épisodes 7 et 13 (flashback).

Elle était l'épouse du shérif Charlie Mills et la mère d'Abby Mills et Henry Dunn. Elle a été la cinquième victime de John Wakefield en 2001.

Julia Mitchell 
Julia Mitchell est interprétée par Maxine Miller. Elles apparaît dans les épisodes 4, 5 et 6.

Julia est une vieille femme que Jimmy amène chaque semaine en ville. Elle fait probablement partie de la « poignée d'habitants » mentionnée par l'agent du FBI Hanson comme ayant survécu à la tuerie.

Notes et références 

Harpersisland
Harper's Island